Fool's Gold (2008), een Amerikaanse film uit 2008
 Fool's Gold (band), een Amerikaanse band
 Fool's Gold Records, een Amerikaans platenlabel